bł. Honorat Koźmiński (1829–1916) – polski kapucyn, założyciel wielu zgromadzeń zakonnych
 bł. Honorat Zorraquino Herrero (1908–1936) – hiszpański lasalianin, męczennik

Zobacz też:
 Święty Honorat